Oratorio di San Filippo – a Ponsacco
Oratorio di San Filippo – a L'Aquila
Oratorio di San Filippo – a Palermo